Пётр Гу́рьев:

 Гурьев, Пётр Викторович (1863—1943) — управляющий канцелярией Святейшего Синода (1912—1922).
 Гурьев, Пётр Семёнович (1807—1884) — русский педагог.